Seukee (Pidie), een plaats in Indonesië
Seukee (Simpang Tiga), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing